Keegan Kanzig (né le  à Athabasca, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec les Royals de Victoria dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2013 dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . Il passe professionnel avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2011-2012 || Royals de Victoria || LHOu ||63 ||0 ||2 ||2 ||66 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2012-2013 || Royals de Victoria || LHOu ||70 ||0 ||7 ||7 ||159 ||6 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2013-2014 || Royals de Victoria || LHOu ||63 ||3 ||5 ||8 ||99 ||7 ||0 ||1 ||1 ||17
|-
|2014-2015 || Royals de Victoria || LHOu ||21 ||0 ||6 ||6 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Hitmen de Calgary || LHOu ||49 ||3 ||13 ||16 ||115 ||17 ||0 ||3 ||3 ||31
|- 
|2015-2016 || Hitmen de Calgary || LHOu  ||53 ||13 ||7 ||20 ||75 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2015-2016 || Heat de Stockton || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||40 ||1 ||4 ||5 ||65 ||6 ||0 ||1 ||1 ||21
|-
|2017-2018 || Everblades de la Floride || ECHL ||63 ||0 ||5 ||5 ||106 ||9 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|2018-2019 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||72 ||4 ||14 ||18 ||167 ||11 ||1 ||3 ||4 ||41
|-
|2019-2020 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||46 ||1 ||1 ||2 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 6 ||0 ||0 ||0 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 8 ||0 ||0 ||0 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| EC Red Bull Salzbourg || ICEHL ||  ||

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Brabham avec les Everblades de la Floride en 2017-2018.

Ligue de hockey de l'Ouest 
  
 Il est nommé meilleur dans les pénalités avec 166 en 2014-2015.

Transactions en Carrières 

 Le 29 juin 2017, il est échangé aux Hurricanes de la Caroline par les Flames de Calgary avec un choix de 6 ronde au repêchage de 2019 en retour de Ryan Murphy, Eddie Lack et avec un choix de 7 ronde au repêchage de 2019.

Références 

Naissance en février 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Royals de Victoria
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg